A 2008-as vízilabda-Európa-bajnokság a 28. volt a férfi Eb-k történetében. Spanyolországban játszották 2008. július 4. és július 13. között. Az aranyérmet Montenegró csapata nyerte Szerbia és Magyarország előtt.

Lebonyolítás 
A tornán 12 csapat vett részt. 2 darab 6 csapatos csoportban körmérkőzések után dőlt el a csoportbeli helyezés.
Felső ág
A csoportok első helyezettjei közvetlenül az elődöntőbe kerültek. A 2.-3. helyen végzett csapatok keresztbe játszással döntötték el az elődöntőbe jutást. A győztesek az elődöntőbe kerültek, a vesztesek az 5. helyért játszottak.
Alsó ág
A 4. helyen végzett csapatok automatikusan 7-10. hely közé kerültek. Az 5.-6. helyen végzett válogatottak keresztbe játszással döntötték el a 7.-10. hely közé kerülés jogát. A győztesek csatlakoztak a 4. helyen végzett csapatokhoz, és játszhattak a 7.-10. helyért. A vesztesek a 11. helyért mérkőztek.

Csoportkör 
A csoportmérkőzéseken a győzelemért 3, a döntetlenért 1 pont járt.

A csoport

B csoport

Rájátszás

A 10 közé jutásért

A 4 közé jutásért

A 7–10. helyért

Elődöntők

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 2008-as női vízilabda-Európa-bajnokság

Európa-bajnokság
F2008